

Тасарицький сільський округ — адміністративна одиниця, Казалінський район, Кизилординська область
 Тасарицький сільський округ — адміністративна одиниця, Толебійський район, Туркестанська область

Дивись також 
 Тасарик